Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2011 war ein Billardturnier, das vom 20. bis 23. April 2011 beim BK Abrykos in Krywyj Rih stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainischer Meister wurde Oleksandr Bojko, der im Finale Titelverteidiger Oleksandr Bedewka mit 6:2 besiegte. Jewhen Talow und Pawlo Radionow belegten den dritten Rang.

Bei den Damen sicherte sich Anastassija Kowaltschuk durch einen 4:1-Finalsieg gegen Tetjana Tutschak ihren ersten nationalen Titel. Den dritten Platz teilten sich Tetjana Melichowa und Natalija Kossjak.

Herrenturnier

Modus 
Die 75 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 

|

|}
|}

2. Verliererrunde 

|

|}
|}

3. Verliererrunde 

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Damenturnier

Modus 
Die 25 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 

|

|}
|}

1. Verliererrunde 

|}

2. Verliererrunde 

|

|}
|}

3. Verliererrunde 

|

|}
|}

4. Verliererrunde 

|

|}
|}

Finalrunde

Finale

Einzelnachweise 

2011
Billardveranstaltung 2011
Billardturnier in Krywyj Rih